Félix Adolphe Robillot (1865-1943) : général français;
 Henri Robillot ( -2009) : traducteur français.